Németország
Müden, település Alsó-Szászország tartományban
Müden, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban